Niemcy:
 Winningen – dzielnica Aschersleben
 Winningen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Zobacz też:
 Vinningen